Haarlemmerweg (Amsterdam)
Haarlemmerweg (Leiden)